Kameničná può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Kameničná, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice

Slovacchia
Kameničná, comune del distretto di Komárno, nella regione di Nitra